Die Saison 1986/87 war die 40. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der SC Langnau und der EV Zug stiegen direkt in die Nationalliga A auf. Der EHC Dübendorf und der EHC Grindelwald stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, deren Finalisten beide direkt in die NLA aufstiegen. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinal

Final

Weblinks 
 

B1986
Eishockeysaison 1986/87